Фурусё, Мотоо (1882—1940) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии, командир 21-й армии во время Кантонской операции в 1938 году.
 (7505) Фурусё — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.